LGD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Automatic Weather Observing / Reporting System, La Grande (Oregon), Stati Uniti